Göztepe steht für:

 Göztepe (Istanbul), Ortsteil der türkischen Gemeinde Kadıköy
 Göztepe (Izmir), Ortsteil der türkischen Gemeinde Konak

 Göztepe Izmir, türkischer Fußballverein